Az alábbi lista a Sharon naplója című kanadai rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Első évad

Második évad

Harmadik évad

Források 

Televíziós sorozatok epizódlistái